Agar.io — jogo de navegador criado em 2015
 Agar ou Hagar — serva egípcia de Sara, esposa de Abraão de acordo com o livro de Gênesis na Torá
 Ágar-ágar — substância gelificante extraída de algas marinhas
 Agar (Dacota do Sul) — cidade localizada no estado norte-americano de Dacota do Sul
 Agar-Agar (filme) — documentário de curta-metragem de Portugal realizado e produzido por Ricardo Costa
 Agar (mitologia nauruana) — divindade da religião indígena de Nauru

Ver também
 
 

Desambiguações de religião
Desambiguações de história